Het ATP-toernooi van Stuttgart 1990 (met de officiële naam Eurocard Open) werd gespeeld van 19 tot en met 25 februari 1990. Er werd gespeeld op indoor tapijtbanen in de Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Duitse stad Stuttgart.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Indoor ATP-toernooi van Stuttgart
Stuttgart (indoor)